Niccolò Ridolfi – cardinale italiano
 Niccolò Ridolfi – religioso italiano
 Niccolò Ridolfi – politico italiano